Охримович, Охрімович — українське прізвище.

Персоналії 

 Охримович Андрій — пластун, голова студентського товариства «Основа» у Львові 1928—1929, член Верховної Пластової Команди у Львові.
 Охрімович Андрій (1957—2022) — поет, журналіст.
 Охримович Василь (1914–1954) — український військовий і політичний діяч.
 Охримович Володимир Юліанович (1870–1931) — український громадсько-політичний діяч, учений, журналіст.
 Охримович Зінаїда Дмитрівна (1902–1974) — українська художниця декоративного мистецтва.
 Охримович Ксенофонт (1848—1916) — депутат австрійського парламенту та галицького крайового сейму, бурмістр Дрогобича.
 Охримович Осип — доктор, начальник суду повіту Богородчани в часи ЗУНР
 Охримович Степан Богданович (1905–1931) — діяч, очільник ОУН.
 Охримович Юліан (1893–1921) — український політичний і громадський діяч.

Примітки 

Українські прізвища